

Geografia 
 Numata – città giapponese della prefettura di Gunma
 Numata – cittadina giapponese della prefettura di Hokkaidō.

Persone 
 Hirofumi Numata (1952 – ) – ex cestista giapponese.
 Numata Akiyasu (1510-1574) – samurai giapponese appartenente al clan Numata della provincia di Kōzuke.
 Noriyasu Numata (1966-2007) – pilota motociclistico giapponese.

Altro 
 Clan Numata – piccolo clan giapponese di Kōzuke nell'epoca Sengoku.
 Stazione di Numata – stazione ferroviaria a Numata nella prefettura di Gunma.